Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte
Stedelijke ringweg, het project voor de realisatie van een snelweg voor stedelijk verkeer aan de beide zijden van de huidige R1 in Antwerpen. Het is een deelproject van het Masterplan 2020 - Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen en het project van de Oosterweelverbinding.